Laxman ist der Familienname folgender Personen:

 Bangaru Laxman (1939–2014), indischer Politiker (BJP)
 R. K. Laxman (1921–2015), indischer Karikaturist
 Shankar Laxman (1933–2006), indischer Feldhockeyspieler
 Vijay Laxman Mehra (1938–2006), indischer Cricketspieler

Siehe auch
 Laxmann